Jacqueline steht für:

 Jacqueline, ein weiblicher Vorname
 Jacqueline (Sängerin) (* 1971), deutsche Disco- und Schlagersängerin
Jacqueline, ein Lied von Franz Ferdinand
 Jacqueline Roque, zweite Ehefrau von Pablo Picasso
 Jacqueline (1959), deutscher Spielfilm von 1959
 (1017) Jacqueline, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Cadillac PF Jacqueline, ein Konzeptfahrzeug von Cadillac

Jacqueline oder Jaqueline ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Jacqueline (1918–2007), apostolischer Nuntius von Burundi und Marokko
 Patricia Jaqueline (* 2004), österreichische Malerin

Siehe auch:
 Jacquelin